Znajdziesz tu listę herbów książęcych (Obecnie: 56 na polskiej Wikipedii). Jeśli poszukujesz informacji ogólnych o polskich herbach, zobacz artykuł: herb szlachecki.

Lista herbów książęcych

Lista herbów pseudoksiążęcych

Zobacz też 
 Lista polskich herbów hrabiowskich
 Lista polskich herbów baronowskich
 Lista polskich herbów szlacheckich

Lista polskich rodów książęcych
 Lista polskich rodów hrabiowskich
 Lista polskich rodów baronowskich
Lista polskich rodów margrabiowskich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

 

 
 

Polskie herby książęce